Cet article dresse la liste des députés de la  législature d'Espagne, élus lors des élections générales du .

Tableau récapitulatif

Liste détaillée

Anciens députés

Élus ayant renoncé à siéger

Hémicycle du Congrès

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 XIIIe législature d'Espagne
 Sénateurs de la XIIIe législature de l'Espagne
 Élections générales espagnoles d'avril 2019

XIIIe législature d'Espagne
13